«Who Wants to Be a Millionaire?» — популярная американская телеигра, где каждый участник с помощью своей эрудиции мог заработать 1 миллион долларов. Игра выходит с 16 августа 1999 года. С января 2020 года телеигра возвращается с новым ведущим, Джимми Киммелом (из одноимённого ночного ток-шоу). Первый выпуск обновлённого шоу вышел 8 апреля.

Денежное «дерево»

1999—2004; 2020-н.в.

2004—2009

2009—2010

2010—2015 (формат смешанных сумм (Шаффл, англ. Shuffle)

2015—2019

Супер-Миллионер (англ. Super Millionaire) (2004)

Джекпот 
Одно время в американской версии игры использовалась «накопительная» система главного приза. После каждой игры, в которой он не был выигран, к нему добавлялась сумма в $ 10 000.

Подсказки 
 50 на 50 (1999—2008, 2015—2019, 2020-н.в.) — компьютер убирает два неправильных ответа.
 Звонок другу (1999—2010, 2020-н.в.) — игроку даётся 30 секунд, чтобы посоветоваться с другом насчёт правильного ответа.
 Помощь аудитории (1999—2019) — голосование в зале за предполагаемый ответ
 Замена вопроса (2004—2008) — игрок заменяет вопрос один на другой с той же сложностью. Появляется после прохождения 10-ти вопросов (2004—2008).
 Три мудреца (2004) — «Мудрецам» даётся 30 секунд, чтобы дать игроку предполагаемый вариант ответа
 Двойной ответ (2004, 2008—2010) — во время использования подсказки, игрок даёт ответ, если он окажется неправильным, то ему дается второй ответ
 Помощь эксперта (2008—2010) — звонок «Экспертам», людям разных профессии
 Пропуск вопроса (англ. Jump) (2010—2015) — во время использования подсказки, игрок узнаёт правильный ответ, но никакой суммы ему не даётся
 Партнёр (2014—2019) — помощь болельщика, который должен помочь при выборе правильного ответа
 Помощь Ведущего (Ask The Host/Ask Jimmy) (2020 — н.в.) — позволяет игроку узнать версию ведущего по вопросу, заданному на момент использования подсказки. Её действие не ограничено временем, и оканчивается фразой ведущего: «And that is my final answer» (рус.перевод: «И это мой окончательный ответ»).

Статистика выигрышей

Победители 
 John Carpenter, выигрыш $ 1 миллион (самый первый победитель телеигровой франшизы), дата эфира 19 ноября 1999
 Dan Blonsky, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 18 января 2000
 Joe Trela, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 23 марта 2000
 Bob House, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 13 июня 2000
 Kim Hunt, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 6 июля 2000
 David Goodman, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 11 июля 2000
 Kevin Olmstead, выигрыш $ 2 180 000, дата эфира 10 апреля 2001
 Bernie Cullen, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 15 апреля 2001
 Ed Toutant, выигрыш $ 1 860 000, дата эфира 7 сентября 2001
 Kevin Smith, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 18 февраля 2003
 Nancy Christy, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 9 мая 2003
 Sam Murray, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира 20 ноября 2009
 Дэвид Чанг, выигрыш $ 1 миллион, дата эфира  29 ноября 2020

Крупные выигрыши

Обладатели полумиллиона долларов США ($500,000) 
 Michael Shutterly, дата эфира 25 августа 1999
 David Fite, дата эфира 10 января 2000
 Rob Coughlin, дата эфира 23 января 2000
 Stephanie Girardi, дата эфира 17 февраля 2000
 Mike Menz, дата эфира 24 апреля 2000
 Drew Carey, дата эфира 2 мая 2000
 Rosie O’Donnell, дата эфира 3 мая 2000
 Tim Shields, дата эфира 14 мая 2000
 Tom O’Brien, дата эфира 11 июня 2000
 Joe Kelleher, дата эфира 23 июля 2000
 Phil Gibbons, дата эфира 15 августа 2000
 Patricia Thompson, дата эфира 8 ноября 2000
 Norm Macdonald, дата эфира 12 ноября 2000
 Justin Ray Castillo, дата эфира 26 ноября 2000
 Jim Matthews, дата эфира 6 декабря 2000
 Gary Gambino, дата эфира 1 марта 2001
 David Stewart, дата эфира 1 апреля 2001
 Steve Perry, дата эфира 22 апреля 2001
 Moe Cain, дата эфира 1 мая 2001
 Rob y Mary Beth McNally, дата эфира 17 мая 2001
 Tom Hoobler, дата эфира 5 июня 2001
 Mary Burke, дата эфира 14 июня 2001
 Armand Kachigian, дата эфира 9 мая 2003
 Jeff Gross, дата эфира 19 ноября 2004
 Ogi Ogas, дата эфира 8 ноября 2006
 Lyn Payne, дата эфира 1 ноября 2007
 Charles Esten, дата эфира 21 ноября 2013

Обладатели четверти миллиона долларов США ($250,000) 
 Doug Van Gundy, дата эфира 19-20 августа 1999
 Gary Levine, дата эфира 12 ноября 1999
 Toby Moore, дата эфира 17-18 ноября 1999
 Matt Marcotte, дата эфира 20 ноября 1999
 Neil Larrimore, дата эфира 24 ноября 1999
 Joe Roberts, дата эфира 9 января 2000
 Michael Avitzur, дата эфира 15 февраля 2000
 Dan Demars, дата эфира 20 февраля 2000
 David Forman, дата эфира 24 февраля 2000 и 21 май 2000
 Kevin Simcox, дата эфира 9-12 Март 2000
 Al Schaeffer, дата эфира 16 Март 2000
 Ian Reifowitz, дата эфира 30 Март-2 апреля 2000
 David Rice, дата эфира 4-6 апреля 2000
 Tom Ashton, дата эфира 13-16 апреля 2000
 Chris Barker, дата эфира 23 апреля 2000
 Queen Latifah, дата эфира 3-4 мая 2000
 Jason Dickinson, дата эфира 10 мая 2000
 John Carpenter, дата эфира 24-25 май 2000
 Christopher Ruth, дата эфира 27-29 августа 2000
 Alec Baldwin, дата эфира 12 ноября 2000
 Peter Braxton, дата эфира 8 февраля 2001
 Adam Edgell, дата эфира 27-29 апреля 2001
 Meredith Vieira, дата эфира 17 декабря 2001
 Carlos Giron, дата эфира апрель 2009

Крупные проигрыши 
 Mark McDermott (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 13 января 2000
 Lawrence Caplan (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 15 января 2000
 Rudy Reber (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 24 февраля 2000
 Richard Klimkiewicz (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 2 Март 2000
 David Duchovny (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 5 май 2000
 Kati Knudsen (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 30 июля 2000
 Nick Meyer (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 17 августейший 2000
 Raymelle Greening (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 28 января 2001
 Bob Edgeworth (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 25 октября 2002
 Rod Martin (14-ый вопрос), проигрыш — $218,000, дата эфира 16 июня 2003
 Ava Johnson (14-ый вопрос), проигрыш — $225,000, дата эфира 2 декабря 2004
 Ken Basin (15-ый вопрос, турнир к 10-летию американской версии игры), проигрыш — $475,000, дата эфира 23 августа 2009
 Chris Ngoon (14-ый вопрос), проигрыш — $225,000, дата эфира 30 октября 2013
 Justin Peters (14-ый вопрос), проигрыш — $225,000, дата эфира 2 февраля 2015

Примечания 

Телепередачи США
Телевизионные игры
Телепередачи, запущенные в 1999 году
Интернациональные телепроекты